Usar y tirar puede referirse a:

 productos de usar y tirar, de un solo uso; 
 Usar y tirar, un álbum de estudio de la banda española M Clan.